Исенко:
 Исенко, Виктор Васильевич (род. 1947) — советский футболист.
 Исенко, Павел Андреевич (род. 2003) — украинский футболист.